The Whip, een Britse muziekgroep
The Whip (1917), een Amerikaanse film van Maurice Tourneur
The Whip (1928), een Amerikaanse film van Charles Brabin